Анче Џамбазова (Скопље, 3. март 1942 — Скопље, 30. септембар 1997) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица. Анче Џамбазова је ћерка глумца Петра Прличког, супруга компизитора Александра Џамбазова и мајка шоумена Игора Џамбазова.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || Заба (као Анче Прличкова)
|-
| 1967. || Да видам, да видам што да бидам ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Свекник ТВ филм || /
|-
| 1969. || Прозори ТВ филм || /
|-
| 1969. || Сеништа ТВ филм || /
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Нешто веома деликатно ТВ филм || /
|-
| 1970. || Ветар во кутиче кибрит ТВ филм || /
|-
| 1972. || Вртлог ТВ филм || /
|-
| 1974. || Средба ТВ филм || Малина
|-
| 1974. || Брачна понуда ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || Танејица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Кјерката на газдата
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|-
| 1985. || Сомнително лице ТВ филм || Марица
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Наца
|-
| 1988. || Втора смена ТВ серија || Готвацката
|-
| 1988 1989. || Тврдокорни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1988 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1994-1995. || Бумбари ТВ серија || Лилјана
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1994 1997. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Умрли 1997.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци